O nome John Carroll pode referir-se às seguintes pessoas:

 John Carroll (arcebispo), dos EUA
 John Carroll (ator), ator norte-americano
 John Carroll (treinador), de basquete
 John Carroll (ginasta), australiano
 John Carroll (sociólogo), australiano

Desambiguação